—  японский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в планетарии специального района Сибуя в Токио. Совместно с другими японскими астрономами им было открыто в общей сложности 74 астероида. Кроме того, он открыл периодическую комету 147P/Кусиды — Мурамацу.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Коитиро Томита
 Сюдзи Хаякава
 Коё Каваниси

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет